Las elecciones municipales de 2023 se celebrarán en la ciudad capitalina de Santa Cruz de Tenerife el domingo 28 de mayo. Se elegirán a los 27 concejales del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de un sistema proporcional (método d'Hondt), con listas cerradas y un umbral electoral del 5%.
Elecciones municipales de España de 2023 por municipio